La trenta setena edició de la Lliga espanyola d'hoquei patins masculina, denominada en el seu moment OK Lliga, s'inicià el 13 de setembre de 2005 i finalitzà l'11 de juny de 2006.

Participants 

  BARCELONA Sorli Discau
  Alnimar REUS DEPORTIU
  LLORET
  Enrile PAS ALCOI
  Astral Pool MAÇANET
  Caixa Penedès VILAFRANCA
  OVIEDO
  Cemex TENERIFE

  Celta VOLTREGÀ
  VILANOVA L'Ull Blau
  Roncato VIC
  LICEO Vodafone
  NOIA Freixenet
  Hormipresa IGUALADA
  Viva Habitat BLANES
  TORDERA

Llegenda

Fase Regular

Classificació

Play-off

Quart de final 1

Quart de final 2

Quart de final 3

Quart de final 4

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Enllaços externs 
  Web oficial de la Reial Federació Espanyola de Patinatge
 Classificació i fase final de la lliga 

Lliga espanyola d'hoquei sobre patins masculina
Competicions d'hoquei sobre patins del 2005
Competicions d'hoquei sobre patins del 2006